Franciaország
Saint-Mesmin, település Aube megyében
Saint-Mesmin, település Côte-d’Or megyében
Saint-Mesmin, település Dordogne megyében
Saint-Mesmin, település Vendée megyében